Babylonia – genere di molluschi gasteropodi
 Babylonia – gruppo musicale italiano

Altri progetti